

Географія 
 Аран (Саскачеван) () — село в канадській провінції Саскачеван.
 Аран (Сирія) () — село в районі Ель-Баб, на півночі провінції Алеппо, в північно-західній Сирії.
 Аран (Кавказ) (парф. Aran, Ardhan) — історична область.
 Аран (Шотландія) () — острів Шотландії.
 Аранські острови (, ) — це група з трьох островів, розташованих на західному узбережжі Ірландії, загальною площею ≈46 квадратних кілометрів.
 Баль-д'Аран () — район (кумарка) Каталонії.

Інше 
 Arran — луле-саамський культурний центр на півночі Норвегії.
 Граф Арран () — шляхетний титул в Перстві Ірландії та Перстві Шотландії.
 Аранська говірка — стандартизована форма окситанської мови, якою розмовляють у районі Баль-д'Аран, Каталонія.
 Залман Аран () — був сіоніським активістом, вихователем та ізраїльським політиком.